Discipline puede referirse a:

Música 
 Discipline  , álbum de Janet Jackson.
 Discipline, álbum de Cadaver Inc..
 Discipline,álbum de King Crimson.
 «Discipline», canción de King Crimson.
 «Discipline», sencillo de Nine Inch Nails.

Otros 
 Discipline, serie de anime, del género hentai.
 Discipline, novela de 1814 de Mary Brunton.